Endel steht für:

 Endel (Visbek), Bauerschaft in der Gemeinde Visbek im Landkreis Vechta in Niedersachsen

 Endel (Vorname), estnischer männlicher Vorname (mit Namensträgern)

Endel ist der Familienname folgender Personen:

 Renske Endel (* 1983), niederländische Kunstturnerin

Siehe auch:

 Endell
 Endl